Кыс-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кыс-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Алазея, Республика Саха (Якутия), координаты 68°16' с. ш. 150°02' в. д.
 Кыс-Кюеле — озеро, северо-восточнее оз. Чуччунг, Республика Саха (Якутия), координаты 67°37' с. ш. 136°32' в. д.
 Кыс-Кюеле — урочище, севернее истока р. Тыалычыма, Республика Саха (Якутия), координаты 64°18' с. ш. 119°52' в. д.

См. также 
 Кыс-Кюель

Примечания